Piece () — сорок третий сингл американской блюз-рок-группы ZZ Top, единственный сингл альбома Mescalero, первый сингл ZZ Top не попавший в чарты. По состоянию на 2022 год последний сингл группы.

О песне 

Сингл записан в 2003 году во время записи альбома Mescalero. Партию вокала в песне исполнил Дасти Хилл.

Песня «привлекающая молодое поколение» , «в духе типичного для ZZ Top буги-рока» ; одним из обозревателей песня названа одной из четырёх на альбоме, на которой группа звучит так, как будто участники действительно снова получали удовольствие во время записи . С другой стороны, песня также была названа «не взрывающей динамики» , «не очень хорошей» 

Сингл был выпущен лишь в промо-варианте не для продажи, помимо собственно песни в радио-формате, сингл содержал песню Buck Nekkid

Участники записи  
 Билли Гиббонс — гитара 
 Дасти Хилл — вокал, бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия

Примечания 

Синглы 1999 года
Синглы ZZ Top